Арцішевський (іноді Арцишевський, ) — польське прізвище.

 Арцішевський Кшиштоф (1592—1656) — польський шляхтич гербу Правдич, голландський генерал та адмірал Голландської Бразилії, генерал коронної артилерії Річі Посполитої (1646—1650).
 Арцішевський Самуель — «міністр» аріянський
 Арцішевський Томаш (1877—1955) — польський політик, соціалістичний діяч.

Польські прізвища